Szent-Iványi István (1725–1773 után) bölcseleti és teológiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár
 Szent-Iványi István (1958) politikus